Mehmet Emin Toprak (1974-2002), acteur turc ;
 Olcay Toprak (né en 1973), taekwondoïste français ;
 Ömer Toprak (né en 1989), footballeur turco-allemand ;
 Tuğba Toprak (née en 1985), joueuse turque de volley-ball.